Miejscowości w USA:
 Hadley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Hadley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Hadley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
Gminy w USA:
 Hadley (ang. Hadley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Hadley (ang. Hadley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Hadley (ang. Hadley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Hadley (ang. Hadley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Hadley (ang. Hadley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Hadley (ang. Hadley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Hadley (ang. Hadley Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hadley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Hadley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Hadley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
Osoby:
 George Hadley – angielski meteorolog
 Henry Kimball Hadley – amerykański kompozytor i dyrygent
 John Hadley – angielski wynalazca
 Norm Hadley – kanadyjski rugbysta
 Patrick Hadley – angielski kompozytor